Le Collectif pour le développement de la coopération décentralisée en Méditerranée (Medcoop) est une association loi de 1901 basée à Marseille, ayant pour objectif de favoriser la coopération méditerranéenne, à travers un réseau représentatifs d'associations de terrain. Créé en 1999, Medcoop a pour ambition de promouvoir la coopération entre les acteurs du Nord et du Sud de la Méditerranée.

Objectifs 
 constituer une plateforme d'échange et de travail collaboratif entre acteurs de terrain
 renforcer les partenariats entre les associations et les collectivités territoriales
 informer et sensibiliser les institutions nationales sur les enjeux de la coopération méditerranéenne

L'un des axes privilégiés à l'échelon euro-méditerranéen est d'identifier les acteurs impliqués dans la construction euro-méditerranéenne et d'appuyer la constitution de réseaux au Nord comme au Sud. 

Organisation non gouvernementale